Babitz ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Babitz (Wittstock/Dosse), Ortsteil von Wittstock/Dosse, Brandenburg

in Polen:
 Ortschaft in der Gemeinde Nędza, Powiat Raciborski
 Babice (Oświęcim), Ortschaft in der Gemeinde Oświęcim, Powiat Oświęcimski
 Ortschaft in der Gemeinde Baborów, Powiat Głubczycki

in Tschechien:
 Gemeinde Babice u Nechanic im Okres Hradec Králové
 Gemeinde Babice u Šternberka im Okres Olomouc
 Gemeinde Babice u Lesonic im  Okres Třebíč
 Gemeinde Babice u Uherského Hradiště im Okres Uherské Hradiště
 Gemeinde Babice nad Svitavou im Okres Brno-venkov
 Gemeinde Babice u Rosic im Okres Brno-venkov
 Gemeinde Babice u Říčan (Groß Babitz) im Okres Praha-východ
 Babice (Olbramovice), Ortslage der Gemeinde  Olbramovice  im Okres Znojmo
 Ortsteil der Gemeinde Olbramovice u Votic im Okres Benešov
 Ortsteil der Gemeinde Kelč im Okres Vsetín
 Ortsteil der Gemeinde Okrouhlice im Okres Havlíčkův Brod
 Ortsteil der Gemeinde Buřenice im Okres Pelhřimov
 Ortsteil der Gemeinde Kbel u Přeštic im Okres Plzeň-jih
 Ortsteil der Gemeinde Řehenice im Okres Praha-východ

Babitz ist der Familienname folgender Personen:
 Eve Babitz (1943–2021), US-amerikanische Schriftstellerin, Tochter von Sol Babitz
 Sol Babitz (1911–1982), US-amerikanischer Violinist und Musiktheoretiker

Siehe auch:
 Babić
 Babice
 Babits